Legends of the Summer Stadium Tour foi uma turnê norte-americana co-estrelada pelo cantor e compositor Justin Timberlake e o rapper Jay-Z. A turnê apoia o terceiro álbum de estúdio Timberlake, "The 20/20 Experience" e o de Jay-Z, "Magna Carta Holy Grail". Os rumores sobre a turnê começaram a partir da parceria na música "Suit & Tie" e a sua performance no Grammy 2013.

Repertório 
O seguinte repertório é representativo do show em 17 de julho de 2013. Ele não representa todos os concertos para a duração da turnê.

Justin e Jay-Z
"Holy Grail"
"Give It to Me"
"Rock Your Body"
"MJ Intro Izzo"
"Excuse Me Miss"
"Señorita"
"On to the Next One"
"Like I Love You"
"My Love"
"Big Pimpin'"
"Tunnel Vision"
Jay Z
 "Jigga What, Jigga Who"
"Public Service Announcement"
"Crown"
"Somewhere in America"
"U Don't Know"
"99 Problems" / "Walk This Way"
"'03 Bonnie & Clyde"
"Clique"
"Heart of the City"
Justin Timberlake
"Pusher Love Girl"
"Summer Love"
"LoveStoned"
"Until the End of Time"
"Let the Groove Get In"
"Take Back the Night"
"FutureSex/LoveSound"
"Frontin'"
Together
"Song Cry"
"Cry Me a River"
"Tom Ford"
"FuckWithMeYouKnowIGotIt"
"What Goes Around... Comes Around" / "Dirt Off Your Shoulder"
"New York New York" / "Empire State of Mind"
"Mirrors"
"Run This Town"
Encore
"Encore"
"SexyBack"
"Suit & Tie"

Shows 

Turnês de Justin Timberlake
Turnês musicais de 2013
Turnês de Jay Z